Портомойка — топоним в России:

 Портомойка (приток Пызмаса) — река в Костромской области.
 Портомойка (приток Овинной) — река в Свердловской области.
 Портомойка — до 1958 г. название деревни Михайловка в Камышловском районе Свердловской области.